Norra Mörttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Mörttjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Norra Mörttjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (2,3 ha)

Se även
Mörttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn